Alfred Probst (1894-1958) – canottiere svizzero
Christoph Probst (1919-1943) – studente e antifascista tedesco
Erich Probst (1927-1988) – calciatore austriaco
Ingrid Probst, meglio nota come Ingrid Peters (1954) – cantante e conduttrice radiofonica tedesca
Marius Probst (1995) – mezzofondista tedesco
Paul Probst (1869-1945) – tiratore a segno svizzero
Wiltrud Probst (1969) – ex tennista tedesca